

Patronyme 

 Jesse Bromwich (né en 1989), joueur de rugby à XIII néo-zélandais ;
 John Bromwich (1918-1999), joueur de tennis australien ;
 Kenny Bromwich (né en 1991), joueur de rugby à XIII néo-zélandais ;
 Thomas John I'Anson Bromwich (1875-1929), mathématicien anglais.

Toponyme 

 L'île Bromwich, petite île de la terre François-Joseph, en Russie
 West Bromwich, ville britannique située dans le comté des Midlands de l'Ouest
 West Bromwich West, circonscription britannique dans le West Midlands.
 West Bromwich East,  circonscription britannique dans le West Midlands.

Autres 
 West Bromwich Albion Football Club, le club de West Bromwich